Либенау:

 Либенау — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Либенау — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Либенау — город в Германии, в земле Гессен.
 Либенау — сельский населённый пункт в городских границах Каменца, федеральная земля Саксония, Германия.